Тузлы — название населённых пунктов:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Тузлы — упразднённое село в Сакском районе, объединённое с Михайловкой

Украина 
 Тузлы — село в Березанском районе Николаевской области.
 Тузлы — село в Татарбунарском районе Одесской области.

См. также 
 Тузлы-Шейх-Эли
 Тузды (значения)